Le nom Comet (comète en anglais) peut faire référence à :

Patronyme 

 Hughes Comet (1958-), un joueur de rugby à XV français;
 Al Comet (1959-), surnom d'Alain Monod  membre du groupe suisse The Young Gods;
 Anna Comet (1983-), traileuse espagnole.

Toponyme 

 Comet Falls, une cascade du parc national du Mont Rainier aux États-Unis.

Science et technique 
 Comet, un char de combat britannique de la Seconde Guerre mondiale.
 Comet, une technologie informatique destinée au web.
 De Havilland DH-88 Comet, un avion de course vainqueur de Londres-Sydney.
 De Havilland DH-106 Comet, un avion commercial, premier propulsé par des turboréacteurs.
 SMS Comet, une canonnière.
 Hyosung Comet 125, un modèle de motocyclette, de type roadster, du constructeur coréen Hyosung.
 Comet Surface Sample Return, une expédition de la NASA.
 Air Comet, une défunte compagnie aérienne espagnole.
 Comet, parcours de montagnes russes en métal de Walygator Parc à Maizières-lès-Metz en Lorraine.

Fiction 
 Studio Comet, un studio d'animation japonaise,
 Comet, un véhicule du jeu vidéo Grand Theft Auto;

Titres 

Frehley's Comet, un album solo du chanteur  d'Ace Frehley sorti en 1987,
Shadow of the Comet, un jeu d'aventure sorti en 1993 développé par Infogrames,

Sport 
 IK Comet, un club de hockey sur glace norvégien,

Voir aussi 
 
Patronyme anglais